

Персоналії 
Ла́нге або Ланґе () — данське й німецьке прізвище. Відомі носії:
 Андре Ланге (;  1973) — німецький бобслеїст, чотириразовий олімпійський чемпіон.
 Антон Ланге (; 1774—1842) — син актора віденського придворного театру, австрійський живописець, графік, майстер театрально-декораційного жанру.
 Гельмут Ланге (; 1916—1945) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Іван Миколайович Ланге (; 1845—1912) — російський вчений, ветеринар, приват-доцент Казанського університету.
 Йоган Ланге (; 1818—1898) — видатний данський ботанік.
 Карл-Гайнц Ланге (; 1918—1944) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Крістіан Лоус Ланге (; 1869—1938) — норвезький політик, генеральний секретар Міжпарламентського союзу.
 Микола Іванович Ланге (1821—1894) — український та російський вчений-правознавець і судовий діяч.
 Микола Миколайович Ланґе (1858—1921) — український та російський психолог німецького походження, професор.
 Октавій Костянтинович Ланге (1883—1975) — радянський гідрогеолог. Доктор геолого-мінералогічних наук.
 Оскар Ланге (; 1904—1965) — польський економіст і державний діяч.
 Тор Ланге (; 1851—1915) — данський поет-перекладач, вчений-лінгвіст.
 Джоеп Ланге (; 1954—2014) — нідерландський медик, що спеціалізувався на терапії ВІЛ, голова «Фонду PharmAccess».
 Якоб Емануель Ланге (; 1864—1941) — данський міколог, ботанік та політик

Топоніми 
  — гора (2435 м), найвища вершина хребта Літтелтон, в Адміралтейських горах (Трансантарктичні гори, Східна Антарктида).
 Ланге () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор.
 Ланге () — пагорби у регіоні П'ємонт, Італія, виноробний регіон, частина Світової спадщини ЮНЕСКО
 Ланґе () — село в Естонії, у волості Кастре повіту Тартумаа.

Див. також 
 Ланг
 Ленг

Данські прізвища
Німецькі прізвища